

Wydarzenia 

 nastąpił rozpad zjednoczonego królestwa Izraela na Izrael i Judę

Zmarli 
 Salomon, król Izraela (data sporna lub przybliżona)